Baltic Cup 2012 – turniej towarzyski Baltic Cup 2012 odbył się w dniach 1 czerwca–3 czerwca 2012 roku w Estonii w miastach: Tartu i Võru. W turnieju tradycyjnie wzięła udział reprezentacja gospodarzy, reprezentacja Łotwy oraz Litwy, a także po raz pierwszy w historii reprezentacja Finlandii.

Mecze

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju Baltic Cup 2012 został zespół Łotwy.

Bibliografia 
 

Baltic Cup
2012 w piłce nożnej